W Polsce
 Jurków – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Warta Bolesławiecka
 Jurków – kolonia w woj. dolnośląskim, w pow. lubańskim, w gminie Leśna
 Jurków – wieś w woj. małopolskim, w pow. brzeskim, w gminie Czchów
 Jurków – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Jurków – część wsi Bobrowniki Wielkie w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Żabno
 Jurków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Wiślica
 Jurków – gromada w powiecie brzeskim
 Jurków – gromada w powiecie limanowskim

Zobacz też 
 Jurkowo, Jurków Drugi, Jurków Pierwszy